

Estonia
 Sankt Katharinen, oggi Kadrina – comune rurale nella contea di Lääne-Virumaa

Germania
 Sankt Katharinen – comune del circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) – comune del circondario rurale di Neuwied (Renania-Palatinato)

Pagine correlate
 Santa Caterina
 St. Catherine
 Sainte-Catherine